Cryptoheros nanoluteus est une espèce de poissons de la famille des cichlidae. Cryptoheros nanoluteus (initialement décrit sous le nom Archocentrus nanoluteus) est un petit poisson aux couleurs vives est une des plus petites espèces de sa tribu.

Localité 
C. nanoluteus est une espèce endémique du Panama en Amérique centrale (Rio canazas, Rio Guaramo, Panamã).

Taille 
Cette espèce atteint une Taille maximale de  et  pour la femelle.

Alimentation 
C'est une espèce omnivore

Reproduction 
Cette espèce défend un territoire et la ponte a lieu sur le substrat

Comportement 
Ce cichlidae est territorial.

Caractéristique physico-chimiques 
Une Température de  à  (73.4 à ) ; un pH compris entre 7,0 (neutre) et 7,4.

Références

Liens externes 
 
 
 
 

Cichlidae
Faune endémique du continent américain